Флаг Дува́нского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого скачущий к древку конь жёлтого цвета, в крыже — головка хлебного колоса и соцветие курая накрест жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Дуванский район издавна является одним из динамично развивающихся крупных районов республики.

Основной фигурой флага является бегущий золотой конь с развевающейся гривой, который символизирует готовность к преодолению любых препятствий, красоту, величие, доверие и безупречность. Также фигура показывает значимость коневодства для района.

В крыже — золотое соцветие курая — символ дружбы, семь его лепестков олицетворяют семь родов, положивших начало единению народов.

Золотой колос пшеницы — символ плодородия и богатства земель.

Скрещение курая и пшеничного колоса олицетворяет единство многонационального народа района, объединённого трудом.

Лазоревый цвет полотнища флага означает красоту и величие дуванской земли, а также развитие, движение вперёд, надежду и мечту.

Примечания 

Флаг Дуванского района
Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением пшеничного колоса